Trädbasbaggar (Salpingidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Leach 1815. Enligt Catalogue of Life ingår trädbasbaggar i överfamiljen Tenebrionoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Salpingidae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar